La Chalcidique peut désigner :
 la Chalcidique, une péninsule de Grèce s'avançant en mer Égée ;
 la Chalcidique, un district régional de la périphérie de Macédoine-Centrale en Grèce et couvrant la majorité de la péninsule de Chalcidique.